Reprezentacja Tunezji w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Tunezji. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Afryki

Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet 2021 (skład) 

Źródło

Przypisy 

Piłka ręczna w Tunezji
Tunezja
Tunezyjskie reprezentacje narodowe